Bolotjärnarna kan syfta på en grupp småsjöar i Tärna socken och Storumans kommun:
Bolotjärnarna (Tärna socken, Lappland, 727381-146053), sjö i Storumans kommun
Bolotjärnarna (Tärna socken, Lappland, 727383-146009), sjö i Storumans kommun
Bolotjärnarna (Tärna socken, Lappland, 727384-146083), sjö i Storumans kommun
Bolotjärnarna (Tärna socken, Lappland, 727398-145981), sjö i Storumans kommun